Josef Alexander Martínez (Valencia, 19 mei 1993) is een Venezolaans voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Torino in maart 2017 voor Atlanta United, dat hem daarvoor al zes weken huurde. Martínez debuteerde in 2011 in het Venezolaans voetbalelftal.

Clubcarrière 
Martínez debuteerde op 21 augustus 2010 voor Caracas FC in de Liga Venezolana tegen Estudiantes de Mérida. Op 21 november 2010 scoorde hij zijn eerste profdoelpunt tegen Deportivo Italia. In januari 2012 werd hij naar het Zwitserse BSC Young Boys getransfereerd. Tijdens het seizoen 2013/14 werd hij uitgeleend aan FC Thun.

Interlandcarrière 
Martínez debuteerde in 2011 voor het Venezolaans voetbalelftal. Op 22 mei 2013 maakte hij zijn eerste interlanddoelpunt in een vriendschappelijke wedstrijd tegen El Salvador. Op 14 augustus 2013 was hij opnieuw trefzeker voor zijn land in een oefenpartij tegen Bolivia.

Clubstatistieken

Venezolaans voetballer